Ljestvice šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2003./04.

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar

Istok 

 Izvori: 
 NK "Sapci" 1954. – 2014.

Zapad 
Sudionici:
 Dinamo Godinjak
 Dragalić
 Krečar Srednji Lipovac
 Omladinac Vrbova
 Orljava Dragovci
 Radinje Sice
 Sava Mackovac
 Trenk Seoce
 Vrbje

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 11. od 18 kola

3. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja  
 inet.hr/~ikuzmic

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga) 
Sudionici:
 Baranjac Topolje
 Bratstvo Jagodnjak 
 Davor Branjina
 Grabovac
 Luč
 Mladost Draž 
 Napredak Batina
 Radnik Novi Bezdan
 Sloga Gajić
 Šampion Šumarina 
 Zmaj Zmajevac 
 Izvori: 
  rsssf.com, ljestvica do 14. od 22 kola

NS Našice 
Sudionici: 
 Dinamo Budimci
 Lug (Bokšić Lug)
 Polet Bokšić
 Seona
 Slavonija Klokočevci
 Vuka Razbojište
 Izvori: 
  rsssf.com, ljestvica do 11. kola

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina - Moslovačka liga 

 Izvori: 
 ŠNK Moslavina Donja Gračenica (1957. – 2007.)

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

Grupa A 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski  
  rsssf.com, nepotpun poredak

Grupa B 
Sudionici: 
 Borac Banovci
 Bršadin
 Dunav Sotin
 Lipovača
 Mladost Svinjarevci
 Mohovo
 Opatovac
 Petrovci
 Rusin Mikluševci 
 Sloga Pečatin
 Sokol Berak 
 Srijem Orolik 
 Tompojevci
 Izvori: 
  rsssf.com, nepotpun poredak

Poveznice 
 1. HNL 2003./04.
 2. HNL 2003./04.
 3. HNL 2003./04.
 4. rang HNL-a 2003./04.
 5. rang HNL-a 2003./04.
 7. rang HNL-a 2003./04.
 Hrvatski nogometni kup 2003./04.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2003./04., 5. i 6. rang
  

2003-04
 6